

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Babin – osiedle w Szczecinie
 Babin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce 
 Babin – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Bełżyce 
 Babin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Przyłęk 
 Babin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Strzałkowo 
 Babin – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska 
 Babin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Trzcińsko-Zdrój 
 Babin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Bielice

Miejscowości na Słowacji 
 Babin – wieś na Słowacji

Miejscowości na Ukrainie 
 Babin (ob. Babin Średni) – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim
 Babin (ukr. Бабин) – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie kelmienieckim, centrum silskiej rady
 Babin – wieś w obwodzie czerniowieckim, w rejonie zastawieńskim, centrum silskiej rady
 Babin – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kałuskim, w silskiej radzie Wistowa
 Babin – wieś w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie kosowskim, centrum silskiej rady
 Babin – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie hoszczańskim, centrum silskiej rady
 Babin – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie ilinieckim, centrum silskiej rady 
 Babin – siedziba dawnej  w powiecie skwirskim

Linki zewnętrzne